Calabrò ima više značenja:
 Calabrò, Messina
 Calabrò, Palermo